NGC 6999 (другие обозначения — PGC 65940, ESO 464-15) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Микроскоп.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6999
Микроскоп (созвездие)